Júlia, màrtir ,16 d'abril, 15 de juliol, 27 de juliol i 1 d'octubre. 14 de Juliol
 Júlia de Còrsega, màrtir a Còrsega o Cartago, 22 de maig.
 Júlia de Mèrida, màrtir a Mèrida, 10 de desembre.
 Júlia de la Rena, religiosa, 9 de gener.
 Julie Billiart 8 d'abril.